Monastyrschtschina (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Monastyrschtschina (Smolensk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Smolensk, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons

 Monastyrschtschina (Kirow, Oritschi), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Oritschi
 Monastyrschtschina (Kirow, Orlow), Dorf in der Oblast Kirow, Rajon Orlow
 Monastyrschtschina (Smolensk, Safonowo), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Safonowo
 Monastyrschtschina (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch